Thomisus lateralis est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Thomisus lateralis Hahn, 1831 est synonyme de Xysticus audax (Schrank, 1803) ;
 Thomisus lateralis C. L. Koch, 1837 nec Hahn, 1831 est synonyme de Runcinia grammica (Koch, 1837).

Thomisidae
Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)